Das Dutch Darts Championship 2018 ist ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 7. September bis zum 9. September 2018 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das elfte Event der European Darts Tour 2018, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wird. Austragungsort war das Maastrichts Expositie en Congres Centrum in Maastricht.

Den Turniersieg sicherte sich der Engländer Ian White, der sich im Finale mit 8:5 Legs gegen seinen Landsmann Ricky Evans durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeld ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Ian White
  Jonny Clayton
  James Wade
  Adrian Lewis
  Simon Whitlock
  Joe Cullen
  Daryl Gurney
  Gerwyn Price
  Darren Webster
  Max Hopp
  Stephen Bunting
  Mervyn King
  Dave Chisnall

Sieger des UK Qualifier
  Steve West
  Barrie Bates
  James Wilson
  Kevin Painter
  Ross Smith
  Arron Monk
  Andy Boulton
  Kyle Anderson
  Josh Payne
  Wayne Jones
  Dawson Murschell
  William O’Connor
  Paul Nicholson
  Ritchie Edhouse
  Darren Johnson
  Robert Thornton
  Ricky Evans
  Ryan Searle

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Christian Bunse
  Rowby-John Rodriguez
  Erik Tautfest
  Kevin Münch
  Cristo Reyes
  Antonio Alcinas
  Rusty-Jake Rodriguez
  Robert Marijanović

Sieger des Host Nation Qualifier
  Jan Dekker
  Jelle Klaasen
  Jeffrey de Zwaan
  Dirk van Duijvenbode
  Vincent van der Voort
  Jeffrey de Graaf

Nordic & Baltic Qualifier
  Darius Labanauskas

East Europe Qualifier
  Karel Sedláček

Setzliste

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

European Darts Tour 2018
2018
Sportveranstaltung in Maastricht